Stanisław Jóźwiak (1892-1964) – polityk, poseł na Sejm V kadencji w okresie II Rzeczypospolitej oraz do I i II Rady Narodowej RP,
 Stanisław Jóźwiak (1900-1977) – górnik, działacz komunistyczny i związkowy.